Американское кино:
 Голливудское кино
 Независимое кино США